Пеке:

 Пеке — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пеке — город и муниципалитет на северо-западе Колумбии, на территории департамента Антьокия.

Персоналии
 Пеке, Анри (1888—1974) — французский пилот.
 Пеке, Антуан (1704—1762) — французский писатель.
 Пеке, Жан (1622—1724) — французский анатом.